Die Shimadzu All Japan Indoor Tennis Championships 2020 waren ein Tennisturnier der Damen in Kyōto. Das Hallen-Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2020 und fand vom 17. bis 23. Februar 2020 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Shimadzu All Japan Indoor Tennis Championships 2020 fand am 17. Februar 2020 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s World Tennis Tour 2020
Tennisturnier in Kyōto